Harper o Harper County es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Harper (Kansas)
 Condado de Harper (Oklahoma)